«Ку́бок Леге́нд 2010» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), второй розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 6—7 февраля 2010 года в Москве, в ледовом дворце «Мегаспорт».

Участники

Россия 
Главный тренер: Валерий Гладилин

Испания

Италия

Португалия

Нидерланды

Германия

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Матч за 1 место

См. также 
 Кубок Легенд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Легенд на sports.ru

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве